Sanct Svithun ist:
 der norwegische Name von Swithin (~800–862), englischer Heiliger

Sanct Svithun ist der Name folgender Schiffe:
 Sanct Svithun (Schiff, 1927), norwegisches Passagierschiff
 Sanct Svithun (Schiff, 1950), norwegisches Postschiff